Шумилкин — фамилия.

Известные носители 
 Шумилкин, Александр Андреевич (1935—2015) — советский и российский художник-живописец, народный художник РСФСР. 
 Шумилкин, Владимир Андреевич (род. 1959) — украинский политик, городской голова Харькова (2002—2006).
 Шумилкин, Сергей Михайлович (род. 1952) — российский историк архитектуры, архитектор-реставратор, доктор архитектуры.